

Musica 
 Schlager – genere di musica popolare diffuso prevalentemente nell'Europa Centrale

Persone 
 Alexander Schlager – calciatore austriaco
 Hansjörg Schlager – sciatore alpino tedesco occidentale
 Werner Schlager – tennistavolista austriaco
 Xaver Schlager – calciatore austriaco